Příjmení Gallagher [gaelehr] používá několik různých osob:
 Bridie Gallagher (1924–2012) – irská zpěvačka
 Conor Gallagher (* 2000) – anglický fotbalista
 David Gallagher (* 1985) – americký herec
 John Gallagher mladší (* 1984) – americký herec a hudebník
 Kim Gallagherová (1964–2002) – americká běžkyně
 Liam Gallagher (* 1972) – britský hudebník a skladatel, člen skupiny Oasis
 Michael Gallagher (* 1951) – irský akademik, známy za Gallagherův index
 Noel Gallagher (* 1967) – britský kytarista a zpěvák, člen skupiny Oasis
 Patrick Gallagher (* 1968) – kanadský herec
 Paul Richard Gallagher (* 1954) – anglický římskokatolický kněz
 Peter Gallagher (* 1955) – americký herec
 Rory Gallagher (1948–1995) – irský kytarista

Irská příjmení